Therese Raquin – Du sollst nicht ehebrechen steht für:

 Therese Raquin – Du sollst nicht ehebrechen, Alternativtitel von Du sollst nicht ehebrechen!, deutscher Film von Jacques Feyder (1928)
 Thérèse Raquin – Du sollst nicht ehebrechen, italienisch-französischer Film von Marcel Carné (1953)